Городо́к () — село, центр Городокского сельского совета Ровненского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2719 человек. Почтовый индекс — 35331. Телефонный код — 362. Код КОАТУУ — 5624683301.

Местный совет 
35331, Ровненская обл., Ровненский р-н, с. Городок, ул. Тараса Шевченко, 6.

Достопримечательности 
 Свято-Николаевский Городокский женский монастырь УПЦ МП (XVI век)
 Старинный парк на острове реки Устье. Заложен в конце XVIII века известным мастером садово-паркового искусства, ирландцем Дионисием Миклером, приглашенным владельцем усадьбы графом Валентином Ладиславом Эстерхази. Усадьбу пожаловала графу за дипломатические услуги при Дворе императрица Екатерина II в 1794 году, пришедший к власти её сын Павел I отобрал поместье в казну, наконец, в 1801 году император Александр I всё-таки подписал дарственную графу на Городок. В парке растут дубы, липы и ясени в возрасте 200—300 лет

Примечание

Ссылки 
 Городок на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ровненского района